Yläsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Yläsaari (ö i Lappland), Östra Lappland, 
 Yläsaari (ö i Södra Karelen), Imatra, 

Robotskapade Finlandförgreningar